Ольга Михайловна Полторанина (в девичестве — Дудченко, род. 27 февраля 1987 года) — казахстанская биатлонистка, чемпионка Азиатских игр. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса.

Биография 
Родилась в Лениногорске Восточно-Казахстанской области в семье тренеров Михаила Дудченко и Татьяны Дудченко.

В 2009 году вышла замуж за казахстанского лыжника Алексея Полторанина. Сын Евгений (2009 г.р.).

Карьера 
На чемпионате мира по биатлону среди юниоров 2002 года завоевала бронзу в спринте.

На Зимних Азиатских играх 2003 года  в составе казахстанской команды стала третьей в эстафете.

На чемпионате Европы 2005 года заняла третье место в индивидуальной гонке.

В сезонах 2004/05 и 2007/08 занимала второе место в общем зачете среди юниоров на этапах Кубка Европы.

Азиатские игры 2007 года принесли Ольге серебряную медаль в эстафете, а на Играх 2011 года казахстанские биатлонистки стали первыми.в 2019 году вернулась в биатлон после допинга

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на biastat

Биатлонисты Казахстана
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года